{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Женский чемпионат мира
|-
|align = "center" | Саффолк, Англия
|-
|align = "center" | 8 — 13 апреля 2011
|-
|align = "center" | Pot Black Sports Bar
|- 
| Статус — профессиональный (WLBSA)
|-
|align = "center" style = "background: red;" | Результаты
|-
| Высший брейк — 67 (Эмма Бонни)
|-
|align = "center"| ''Финальный матч
|-
| Победительница — Риан Эванс
|-
| Финалистка — Эмма Бонни
|-
| Счёт — 5:1
|}Чемпионат мира по снукеру среди женщин 2011 (, также известен как 2011 Greene King World Ladies Snooker Championships — по названию спонсора) — главный женский снукерный турнир 2011 года, проходивший с 8 по 13 апреля 2011 года в Англии. Победительницей турнира стала предыдущая чемпионка, Риан Эванс, обыгравшая в финале Эмму Бонни со счётом 5:1. Для Эванс эта победа на чемпионате мира стала седьмой подряд.

Также, параллельно с основным турниром проводился юниорский чемпионат мира, чемпионат мира в парном разряде и в миксте, чемпионат среди ветеранов (игроков в возрасте 40 лет и старше) и World Plate.

Впервые чемпионат мира среди женщин проводился в Саффолке.

 Формат 

Игры начинались с группового, отборочного этапа, в котором не участвовали 8 ведущих снукеристок мира. 20 игроков были разбиты на 4 группы, из которых в плей-офф проходили по двое, набравших наилучшие показатели (количество выигранных матчей + количество выигранных фреймов). Все игры группового этапа состояли из 3 фреймов; всего в каждой группе снукеристки играли по 4 матча. 

 Плей-офф 

 1/8 финала: матчи до 3 побед
 Четвертьфинал: матчи до 4 побед
 Полуфинал: матчи до 4 побед
 Финал: матч до 5 побед

 Высший брейк 

 67 — Эмма Бонни (1/8 финала)

 Призовой фонд 

 Победительница: £ 1 000
 Финалистка: £ 500
 Полуфинал: £ 250
 Четвертьфинал: £ 130
 1/8 финала: £ 80
 Высший брейк: £ 100

 Результаты 
 Плей-офф 

 Финал 

 Брейки 

 67, 58, 57, 44, 40, 35 Эмма Бонни
 66, 40 Юй Чин Чин
 64, 49, 45, 42, 42, 36, 36, 34, 34, 32, 31 Риан Эванс
 60, 59, 53, 42 Ын Оньи
 57, 47, 44, 43 Мария Каталано
 51 Джун Бэнкс
 42, 38, 38, 32, 31 Татьяна Васильева
 39, 35 Читра Магимаирай
 35 Со Мань Янь
 33 Ким О'Брайен

 Результаты других турниров 

 Юниорский чемпионат мира 
 Финал 

 Ханна Джонс 3:0 Наоми Клэйр 

 World Plate 
 Финал 

 Тина Оуэн-Севилтон 3:0 Ким О'Брайен 

 Парный разряд 
 Финал 

  

 Микст 
 Финал 

  

 Чемпионат мира среди ветеранов 
 Финал 

 Джун Бэнкс 3''':0 Джен Хьюз

Ссылки 
 Отчёт о турнире на Pro Snooker Blog 
 Отчёт о турнире на сайте WLBSA 
 Результаты турнира на сайте WLBSA 

Чемпионат мира по снукеру среди женщин
2011 год в снукере